Fleischbank (Karwendelgebergte)
Fleischbank (Kaisergebergte)